Сагатерии () — род вымерших очень крупных даманов из семейства плиогирацид (Pliohyracidae), известные из олигоцена Северной Африки (Египет, Ливия) и Аравийского полуострова (Оман). Представители рода вели полуводный образ жизни.

Описание 
Сагатерии походили на современных даманов. Они были вдвое больше и весили около 9 кг. Голова относительно тела была меньше, чем у нынешних даманов. Хотя род описан впервые в 1902 году, полный скелет найден только в 2004 году в Ливии. Скелет был примитивнее, чем у других представителей отряда.

Виды 
 Saghatherium annectens
 Saghatherium antiquum
 Saghatherium bowni
 Saghatherium euryodon
 Saghatherium humarum
 Saghatherium macrodon
 Saghatherium magnum
 Saghatherium majus
 Saghatherium minus
 Saghatherium sobrina

Примечания 

†
Вымершие афротерии
Ископаемая фауна Африки
†